Jennifer (auch: Jenifer oder Jenniffer) ist ein weiblicher Vorname. Namenstag ist der 30. Mai.

Jennifer ist die kornische Version des walisischen Namens Gwenhwyfar. Der Name setzt sich zusammen aus gwen „weiß, schön“ und hwyfar „glatt, weich“.

In der Artussage ist es der Name der Gemahlin König Arthurs (siehe Guinevere).

Verbreitung 
Vorher praktisch ungebräuchlich, gewann der Name Jennifer Mitte der 1960er Jahre an Popularität in Deutschland. Von der Mitte der 1980er bis zur Mitte der 1990er Jahre war der Name kontinuierlich unter den zehn meistvergebenen weiblichen Vornamen. Seitdem hat seine Beliebtheit nachgelassen.

Varianten

Bekannte Namensträgerinnen 
 Jennifer Allendörfer (* 1992), deutsche Liedtexterin und Musikproduzentin, siehe Suena
 Jennifer Aniston (* 1969), US-amerikanische Schauspielerin
 Jennifer Bartlett (1941–2022), US-amerikanische Malerin und Bildhauerin
 Jenifer Bartoli (* 1982), französische Popsängerin
 Jennifer Capriati (* 1976), US-amerikanische Tennisspielerin
 Jennifer Connelly (* 1970), US-amerikanische Schauspielerin
 Jennifer Garner (* 1972), US-amerikanische Schauspielerin
 Jenniffer González (* 1976), puerto-ricanisch-amerikanische Politikerin
 Jennifer Heil (* 1983), kanadische Skisportlerin
 Jennifer Love Hewitt (* 1979), US-amerikanische Schauspielerin
 Jennifer Hof (* 1991), deutsches Mannequin und Fotomodell
 Jennifer Holliday (* 1960), US-amerikanische R&B-Sängerin
 Jennifer Hudak (* 1986), US-amerikanische Freestyle-Skierin, siehe Jen Hudak
 Jennifer Hudson (* 1981), US-amerikanische R&B-Sängerin und Schauspielerin
 Jennifer Johnston (* 1930), irische Schriftstellerin
 Jenniffer Kae (* 1987), deutsche Popsängerin
 Jennifer Kessy (* 1977), US-amerikanische Beachvolleyballspielerin
 Jennifer Kim (* 1968), thailändische Sängerin
 Jennifer Lawrence (* 1990), US-amerikanische Schauspielerin
 Jenifer Lewis (* 1957), US-amerikanische Schauspielerin
 Jennifer Lilley (* 1984), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin, siehe Jen Lilley
 Jennifer Lopez (* 1969), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 Dzsenifer Marozsán (* 1992), deutsche Fußballspielerin ungarischer Abstammung
 Jennifer Montag (* 1998), deutsche Leichtathletin
 Jennifer Meier (* 1981), deutsche Fußballspielerin
 Jennifer Nitsch (1966–2004), deutsche Schauspielerin 
 Jennifer Onasanya (* 1994), niederländisch-österreichische Bobsportlerin
 Jennifer O’Neill (* 1948), brasilianisch-US-amerikanische Schauspielerin und Fotomodell
 Jennifer Oster (* 1986), deutsche Fußballspielerin
 Jennifer Paige (* 1973), US-amerikanische Popsängerin
 Jennifer Rush (* 1960), US-amerikanische Popsängerin
 Jennifer Salesa (* 1968), neuseeländische Politikerin, siehe Jenny Salesa
 Jennifer Su (* 1968), südafrikanische Moderatorin
 Jennifer Taylor (* 1972), US-amerikanische Schauspielerin
 Jennifer Tilly (* 1958), US-amerikanische Schauspielerin
 Jennifer Tung (* 1973), US-amerikanische Schauspielerin und Stuntfrau
 Jennifer Warnes (* 1947), US-amerikanische Sängerin
 Jennifer Weist (* 1986), deutsche Rock-Sängerin
 Jennifer Werth (* 1989), deutsche Fußballspielerin
 Jennifer Zietz (* 1983), deutsche Fußballspielerin

Siehe auch 
 Jenny
 Jenna
 Jennifer – Sehnsucht nach was Besseres, eine deutsche Comedy-Fernsehserie des Norddeutschen Rundfunks (NDR)
 Jennifer Rostock ist zudem der Name einer deutschen Rockgruppe
 Jennyfer, Name einer französischen Bekleidungsfirma

Quellen 

Weiblicher Vorname
Englischer Personenname

be:Імя Джэніфер
da:Jenny
en:Jennifer (given name)
es:Jennifer
fi:Jennifer
hu:Dzsenifer
it:Ginevra (nome)
nl:Jennifer (voornaam)
pl:Ginewra (imię)
ru:Дженифер
simple:Jennifer
sv:Jennifer